Варна може да се отнася за:
 град Варна, България;
 община Варна;
 област Варна;
 летище Варна;
 пристанище Варна;
 ТЕЦ Варна;
 минифутболен клуб Варна;
 град Варна, Италия;
 село Варна, Челябинска област, Русия;
 село Варна, Азербайджан;
 село Варна, щата Вашингтон, САЩ;
 село Варна, щата Илинойс, САЩ;
 село Варна, щата Ню Йорк, САЩ;
 село Варна, щата Онтарио, Канада;
 село Варна, Сърбия;
 Варна – дворец в Дания;
 полуостров Варна на остров Ливингстън, Антарктида;
 варна – обществен ред, въведен от ариите в Индия;
 Варна (кораб);
 култура Варна – халколитна култура в района на Варненския залив.